Fiori d'arancio – fiori dell'arancio
Fiori d'arancio – singolo di Carmen Consoli del 2003
Fiori d'arancio – film muto diretto da Mario Caserini (1920)
Fiori d'arancio – film diretto Hobbes Dino Cecchini (1944)